La donathite è un minerale discreditato dall'IMA perché ulteriori analisi hanno appurato che si tratta di una miscela di due minerali del gruppo degli spinelli.

Abito cristallino 
Puro DFT

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA